Příjmení Argüello má více nositelů:

 Alejandro Argüello (* 1982), mexický fotbalista
 Alexis Argüello (1952–2009), nikaragujský boxer a politik
 Carlos Aníbal Altamirano Argüello (1942–2015), ekvádorský katolický duchovní, biskup v Azogues
 Facundo Argüello (* 1992), argentinský tenista
 Juan Argüello (* 1947), nikaragujský sprinter
 Kiko Argüello (* 1939), španělský malíř 
 Martín Vassallo Argüello (* 1980), argentinský tenista
 Patrick Argüello (1943–1970), ultralevicový terorista
 Roberto Argüello (* 1963), argentinský tenista

Podobné výrazy 
 Argüelles